Pasirkaliki (Cicendo), een plaats in Indonesië
Pasirkaliki (Rawamerta), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing